Archelaos kan syfta på:

 Archelaos I av Makedonien, makedonsk kung 413-399 f.Kr.
 Archelaos (fältherre), fältherre under Mithridates VI Eupator
 Archelaos (kung), den föregåendes sonson, kung av Kappadokien, död 17 f.Kr.
 Herodes Archelaos, judisk furste, död omkring 16 e.Kr.
 Archelaos (filosof), elev till Anaxagoras, 400-talet f.Kr.
 Archelaos (sparta), agiadisk kung, 700-talet f.Kr.